O programa Mochilão MTV foi criado em 1996 e ficou no ar até 2013 na grade de programação da MTV Brasil. No decorrer dos anos, o programa teve vários formatos, contando também com vários apresentadores, como Fernanda Lima e outros Vj’s. A última temporada do programa, foi apresentada pela Titi Müller.

A base do programa consistia em mostrar diferentes pontos turísticos, não somente do Brasil, mas como em outras localidades do mundo, mostrando de maneira que o apresentador interagisse com os pontos turísticos. Outro ponto interessante da atração era as trilhas sonoras, sempre harmônicas com determinadas localidades turísticas. A descontração dos apresentadores para demonstrar as atrações, deixava o programa mais leve, fazendo o expectador ter vontade de continuar assistindo.

Programas da MTV Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1996
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2013